Viroinval is een gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ruim 5500 inwoners. De naam van deze gemeente die ontstond in 1977 als gevolg van de gemeentefusies, is een directe verwijzing naar de vallei van de Viroin die de hele gemeente doorsnijdt.

Het Franse Nationaal Geografisch Instituut berekende in 1995 dat het geografisch middelpunt van de Europese Unie (toen nog met 15 landen) in de deelgemeente Oignies-en-Thiérache lag (overigens net voor de Franse grens). Op deze plek, bekend als "Le Trou du Diable" (het hol van de duivel), werd het kunstwerk "La cathédrale de lumière" van de Belgische glaskunstenaar Bernard Tirtiaux opgericht.

Bezienswaardigheden 

Langs de vallei van de Viroin loopt een oude spoorlijn, die na jaren in onbruik te zijn geweest terug in dienst werd genomen door de Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées. Deze vereniging van spoorfanaten, organiseert op het traject Mariembourg - Treignes ritten met stoomlocs en railbussen. In het oude station van deelgemeente Treignes werd door de dezelfde vereniging een spoorwegmuseum uitgebouwd, en worden ook oude locs en rijtuigen gerestaureerd.

In de deelgemeente Treignes kan men de archeologische site bezoeken van een grootschalige (47×25 m) opgegraven Gallo-Romeinse villa, gelegen in het dal met goed uitzicht op de glooiende bosrijke omgeving (Natuurpark Viroin-Hermeton): de Gallo-Romeinse villa des Bruyères. De deelgemeente Vierves-sur-Viroin is opgenomen in de lijst van mooiste dorpen van Wallonië.

Kernen

Deelgemeenten

Kernen
Dourbes, Le Mesnil, Mazée, Nismes (gemeentehuis), Oignies-en-Thiérache, Olloy-sur-Viroin, Treignes en Vierves-sur-Viroin.

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1806 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Burgemeesters 
 1977–1978 Albert Gregoire
 1978–1982 Fernande Perlaux
 1983–1986 Roger Delizée
 1986–1994 Michel Jamme
 1995–2000 Michel Lebrun
 1995–1999 Jean-Pol Colin (dienstdoend)
 2001–2004 Jean-Marc Delizée
 2004–2006 Freddy Cabaraux
 2006–2014 Bruno Buchet
 2014–2018 Jean-Marc Delizée
 2019-heden Baudouin Schellen

Externe links 
 Website van de gemeente